Diese Liste der Gerichtsbezirke im Königreich Galizien und Lodomerien listet alle ehemaligen Gerichtsbezirke im Kronland Galizien und Lodomomerien auf.

Geschichte 
Im Zuge der Neuordnung des Gerichtswesen im Kaisertum Österreich waren im Juni 1849 die allgemeinen Grundzüge der Gerichtsverfassung in den Kronländern durch Kaiser Franz Joseph I. genehmigt worden. Hierauf ließ Justizminister Anton von Schmerling Pläne zur Organisierung des Gerichtswesens in den Kronländern ausarbeiten, wobei seine Pläne für das Kronland Galizien und Lodomerien (Vollständiger Name: Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator.) am 6. November 1850 per kaiserlicher Verordnung genehmigt wurden. Mit der Reorganisation ging die Abschaffung der landesfürstlichen Gerichte ebenso wie der Patrimonial-Gerichte einher, wobei Schmerling ursprünglich die Errichtung von acht Landesgerichten und 168 Bezirksgerichten plante. Schließlich legten die Behörden 1854 die Schaffung von zehn Gerichtshöfen erster Instanz im Kronland Galizien und Lodomerien fest. Im Krakauer Verwaltungsgebiet (Westgalizien) waren dies das Landesgericht Krakau sowie die Kreisgerichten Neu-Sandec, Rzeszow und Tarnow bzw. im Verwaltungsgebiet Lemberg (Ostgalizien) das Landesgericht Lemberg sowie die Kreisgerichte Przemysl, Zloczow, Sambor, Tarnopol und Stanislau. Den Gerichtshöfen erster Instanz unterstanden die Bezirksgerichte, die mit der politischen Verwaltung anfangs eine Einheit bildeten. Dadurch waren die (politischen) Bezirke und die Gerichtsbezirke anfangs deckungsgleich, wobei das Kronland neben den Statutarstädten Lemberg und Krakau in 67 (Westgalizien) bzw. 110 (Ostgalizien) Bezirke unterteilt wurde.

Liste der Gerichtsbezirke nach administrativer Einteilung 
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:

Liste der Gerichtsbezirke nach Fläche und Umgangssprache 
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen (Stand 1900):

siehe auch:
 Verwaltungsgliederung Galiziens

Einzelnachweise 

Liste (Recht)
!Galizien
Galizien